Blutkuchen ist
 ein Begriff aus der Hämatologie, siehe Blutkuchen (Hämatologie)
 ein anderer Name für das Gericht Panhas
 eine thüringische Speise als Thüringer Blutkuchen